PMB steht als Abkürzung für:

 p-Methyoxybenzyl, siehe Liste der Abkürzungen in der organischen Chemie #Schutzgruppen
 Pembina Municipal Airport in Pembina, North Dakota, Vereinigte Staaten (IATA-Flughafencode)
 Personen der Moderne Basis, Webservice der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Pharmaziemuseum Brixen, Südtirol, Italien

PmB steht für:
 polymermodifiziertes Bitumen, siehe Bitumen#Verwendung 

Abkürzung